

Patronyme 

  (1946-), joueur canadien de football canadien.
 Jacinda Ardern (1980-), femme d'État néo-zélandaise premier ministre entre 2017 et 2023.

Toponyme 

 , montagne canadienne.

Divers 
 Le cabinet Ardern est le gouvernement de Nouvelle-Zélande depuis le .
 

Patronyme anglais
Patronyme néo-zélandais